Leomil (Almeida) - freguesia Distrito da Guarda, Portugal
 Leomil (Moimenta da Beira) - freguesia no Distrito de Viseu, Portugal
 Família Leomil - um apelido de família
 Serra de Leomil - uma serra no distrito de Viseu

Desambiguação